Archaeophocaena teshioensis — вид вымерших зубатых китов семейства морских свиней, единственный в роде Archaeophocaena. Известен по ископаемым остаткам из верхнемиоценовых отложений формации Коэтой (6,4—5,5 млн лет) в Хоккайдо, северная Япония. Научно описан Мидзуки Мураками и коллегами в 2012 году по неполному черепу (голотип NMV-56), у которого отсутствуют рострум, темя и базикраниум. Родовое название происходит от  [archaeo] — «древний» и  — «морская свинья», видовое — от названия уезда , где были обнаружены остатки.

Филогения 
Кладограмма согласно Colpaert et al., 2014:

Примечания 

†
Вымершие зубатые киты
†
Фоссилии, описанные в 2012 году
Млекопитающие миоцена
Фоссилии из миоценовых отложений Японии